Doktor Żywago – powieść Borysa Pasternaka
 Doktor Żywago – film z 1965 roku w reżyserii Davida Leana z Omarem Sharifem i Julie Christie w rolach głównych
 Doktor Żywago – amerykańsko-brytyjsko-niemiecki miniserial z 2002 roku 
 Doktor Żywago – rosyjski miniserial z 2006 roku
 Doctor Zhivago – musical w reżyserii Lucy Simon z 2011 roku
 Doktor Żywago – polski musical w reżyserii Jakuba Szydłowskiego (OiFP)